Swains, een Amerikaans-Samoaans atol, vroeger ook aangeduid met Quiros 
Quirós, een gemeente in de comarca Oviedo in de Spaanse regio Asturië
Quiros (slak), een slakkengeslacht